Анхелес () — город на Филиппинах, на территории региона Центральный Лусон. Входит в состав провинции Пампанга.

История 
Поселение на месте современного города было основано в 1796 году, Доном Анхелем Панталеоном де Мирандой, главой города Сан-Фернандо. Посёлок был назван Кулиат (Culiat) и в административном отношении являлся районом (barrio) Сан-Фернандо. 8 декабря 1829 года Кулиат был выделен в отдельный муниципалитет, а также получил новое имя — Эль-Пуэбло-де-лос-Анхелес (El Pueblo de los Angeles). Позднее город был ещё два раза переименован: сначала — в Лос-Сантос-Анхелес-де-лос-Кустодиос (Los Santos Angeles de los Custodios), а затем — в Анхелес.
17 марта 1899 года в Анхелес был выбран местом пребывания правительства Филиппинской Республики. В том же году в городе состоялась празднование первой годовщины обретения независимости от Испании.
5 ноября 1899 года, в ходе Филиппино-американской войны, город был захвачен армией США. Американскими военными в окрестностях был основан лагерь, позднее разросшийся до военной базы. В период с января 1942 года по январь 1945 года Анхелес был оккупирован силами Японской императорской армии. В январе 1945 года Анхелес был освобождён в ходе совместной операции американских и филиппинских войск.
В 1947 году между правительством независимых Филиппин и американцами был подписан договор о сохранении суверенитета США над военными базами, находящимися на Филиппинах, в том числе, над , находящейся в трёх милях к западу от Анхелеса. Наличие в городе американской базы обеспечило его экономическое процветание в течение многих лет. 1 января 1964 года, согласно Республиканскому закону № 3700, Анхелес получил статус города.
15 июня 1991 года началось извержение, находящегося в окрестностях города, вулкана Пинатубо, признанное впоследствии одним из самых сильных в XX веке. В ходе извержения город Анхелес и авиабаза Кларк были практически полностью разрушены, при этом на город обрушились миллионы тонн селевых потоков. После извержения правительство США начало вывод авиабазы и 26 ноября 1991 года она была передана властям Филиппин.

Географическое положение 
Город находится в юго-западной части острова Лусон, к востоку от горной цепи , на расстоянии приблизительно 67 километров к северо-западу от столицы страны Манилы и занимает площадь 60,27 км². Абсолютная высота — 80 метров над уровнем моря.

Климат

Население 
По данным официальной переписи 2007 года численность населения составляла 307 764 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Сообщение Анхелеса с другими городами осуществляется посредством железнодорожного и автомобильного транспорта.
Ближайший аэропорт — .

Административное деление 
Территория города административно подразделяется на 33 барангая:

Известные уроженцы 
 Леа Салонга — филиппинская певица и актриса.
 Аллен Пинеда Линдо — филиппино-американский рэпер, участник коллектива Black Eyed Peas.
 Ванесса Миннилло — американская телеведущая, модель и актриса.

Города-побратимы 
  Лас-Вегас, США
  Сан-Фернандо, Филиппины
  Валенсуэла, Филиппины

Примечания 

Города Филиппин